Сан-де-Брета́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на захід від Парижа, 27 км на північний схід від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 884 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2360,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт
 Сан-де-Бретань на сайті французького Національного інституту географії
 Сан-де-Бретань на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сан-де-Бретань на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен